Фузаро — многозначный термин

Топоним 
 Фузаро (озеро) — небольшое озеро в Италии, к западу от Неаполя

Фамилия 
  (р.1983) — современный итальянский философ
  (р.1989) — английский профессиональный игрок в регби
 Фузаро, Лу — американский кино- и телепродюсер
  — итальянский кино- и телеактёр